Fascino (come effetto di un comportamento), l'esercizio consapevole o inconsapevole del potere di seduzione; l'attrazione esercitata da una persona in base a doti esteriori o intellettuali. Può essere considerato positivamente o negativamente e quindi inteso anche come influsso suggestivo, ammaliatore o malefico.
Fascino, dramma scritto nel 1934 da Keith Winter.
Fascino, film diretto da Giacinto Solito (1939).
Fascino (Cover Girl), film diretto da Charles Vidor (1944).
Fascino, società S.r.l. di produzione televisiva italiana.